Niemcy:
 Rauschenberg – dzielnica gminy Faulenrost w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Rauschenberg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biedenkopf

Osoby:
 Reinhard Rauschenberg – niemiecki polityk
 Friedrich Wilhelm Rauschenberg – niemiecki architekt